Магејес има више значења:

 Магејес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Магејес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Магејес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Магејес (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Магејес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Магејес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Магејес, Елизабет (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Магејес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Магејес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Ел Барко (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Б-128 ентре Км. 83 а Км. 83.7 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 120 ентре Ваље Ермосо и Сур 85 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 122 де Сур 76.9 а Сур 80 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 122 де Сур 82.6 а Сур 83 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 122 де Сур 88 а Сур 93 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 122 ентре Сур 76 и Сур 77.2 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 122 ентре Сур 77.8 и Сур 78 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 122 ентре Сур 79.5 и Сур 80 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 122 кон Километро. 83.5 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 124 де Сур 76.9 а Сур 77.5 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 124 ентре Километро 83 и Километро 83.7 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 124 ентре Сур 75.5 и Сур 76.2 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 124 ентре Сур 77.8 и Сур 79 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 124 ентре Сур 79.8 и Сур 81.3 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 126 де Сур 82 а Сур 83 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Бреча 128 кон Километро 84 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Каретера Естатал 99 ентре Сур 73 и Сур 78 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Каретера Естатал де Километро 89 а Километро 91.8 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес, Мартин Бенавидес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Магејес (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику